Константинопольська угода — ряд угод, укладених в Константинополі, пізніше Стамбулі. 

 Константинопольська угода (1479) — мирна угода, укладена 25 січня 1479 між Османською імперією та Венеційською республікою 
 Константинопольська мирна угода (1700) — мирна угода, укладена  між Росією й Османською імперією 
 Константинопольська мирна угода (1712) — мирна угода, укладена  між Росією й Османською імперією 
 Константинопольський «Вічний Мир» — мирна угода, укладена  між Росією й Османською імперією
 Константинопольська угода (1724) — угода від , що розмежовує сфери впливу Російської й Османської імперій в Закавказзі. 
 Константинопольська угода (1897) — мирна угода від 4 грудня 1897 між Грецією та Османською імперією 
 Константинопольська мирна угода (1913) — мирна угода, укладена 29 вересня 1913 між Болгарією й Османською імперією